K2-301, EPIC 206042996 — одиночная звезда в созвездии Водолея на расстоянии приблизительно 1492 световых лет (около 457 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +16,74m.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
K2-301 — оранжевый карлик спектрального класса K. Масса — около 0,565 солнечной, радиус — около 0,67 солнечного, светимость — около 0,105 солнечной. Эффективная температура — около 4019 К.

Планетная система 
В 2019 году командой астрономов, работающих с фотометрическими данными в рамках проекта Kepler K2, было объявлено об открытии планеты.

Примечания 

Планетные системы